Stanković peut désigner (ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Borisav Stanković (1875 ou 1876-1927), écrivain serbe.
 Borislav Stanković (1925-2020), joueur de basket-ball serbe.
 Branko Stanković (1921-2002), footballeur et directeur technique bosnien.
 Dejan Stanković (1978-), footballeur serbe.
 Dejan Stankovic (1985-), joueur de beach soccer suisse.
 Dragan Stanković (1985-), joueur serbe de volley-ball.
 Dragana Stanković (1995-), joueuse de basket-ball serbe.
 Jovan Stanković (1971-), footballeur serbe.
 Milan Stanković (1987-), chanteur serbe.
 Radovan Stanković (1969-), criminel de guerre serbe de bosnie.
 Simeon Stanković (1886-1960), évêque de l'Église orthodoxe serbe.

Sport 
 Coupe Stanković des champions continentaux, compétition internationale de basket-ball masculin.
 Coupe Stanković FIBA Asie, compétition asiatique de basket-ball masculin.

Toponyme 
 Stanković, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Orebić, comitat de Dubrovnik-Neretva.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe